Häfelin ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Häfelin (* 1908; † nach 1971), Schweizer Meteorologe
 Karl Häfelin (1758–1829), Schweizer Politiker und Richter
 Ulrich Häfelin (1924–2016), Schweizer Rechtswissenschaftler 

Siehe auch:
 Haefelin